Marcus Vinicius kan syfta på bland andra:

* Marcus Vinicius (konsul 19 f.Kr.), romersk politiker och fältherre
 Marcus Vinicius (konsul 30 e.Kr.) (död 46 e.Kr.), romersk politiker
 Marcus Vinícius Cesário (född 1985), brasiliansk fotbollsspelare
 Marcus Vinícius de Souza (född 1984), brasiliansk basketspelare
 Marcus Vinicius de Morais (född 1974), brasiliansk fotbollsspelare
 Marcus Vinícius da Cruz Alves Nóbrega (född 1983), brasiliansk fotbollsspelare
 Marcus Vinícius Dias (1923–1992), brasiliansk basketspelare
 Marcus Vinícius Simões Freire (född 1962), brasiliansk volleybollspelare
 Marcus Vinicius Urban Toledo dos Reis (född 1986), brasiliansk basketspelare
 Marcus Vinícius Lima da Silva (född 1990), brasiliansk fotbollsspelare
 Marcus Vinícius da Cruz de Melo Morais (1913–1980), brasiliansk musiker
 Marcus Vinícius da Silva de Oliveira (född 1984), brasiliansk fotbollsspelare
 Marcus Vinícius Vidal Cunha (född 1992), brasiliansk fotbollsspelare
 Marcus Vinicius, manlig huvudperson i Quo vadis? av Henryk Sienkiewicz